Chung Jong-Son (20 de março de 1966) é um ex-futebolista profissional sul-coreano, defensor, atualmente é treinador. Representou a seleção sul-coreana na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Treinadores de futebol da Coreia do Sul
Futebolistas da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol